Drelaj (, ) ist eine Ortschaft im Westen Kosovos und gehört zur Großgemeinde Peja.

Geographie 

Es liegt in der Rugova-Schlucht auf dem Gebiet des Nationalparks Bjeshkët e Nemuna. Der Drelaj-See trägt zwar den gleichen Namen, liegt jedoch rund zwölf Kilometer weit entfernt in der Nähe des Dorfes Kuqishta. Das Dorf befindet sich am nördlichen Talhang über der Pećka Bistrica auf rund  Höhe.

Klima 
In Drelaj herrscht gemäßigtes kontinentales Klima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 7,8 °C und einer Jahresniederschlagssumme von über 1100 mm vor.

Bevölkerung 

Die Volkszählung aus dem Jahr 2011 ergab, dass im Ort Drelaj 74 Menschen wohnen. Alle Einwohner gaben an, Albaner zu sein.

Religion 
Ebenfalls 74 deklarierten sich als Muslime.

Einzelnachweise 

Ort im Kosovo
Geographie (Gemeinde Peja)
Prokletije